Кайми () — итальянская фамилия. Известные носители:

  (1814 — 1878) — итальянский художник.
 Кайми, Джузеппе (1890 — 1917) — итальянский футболист и солдат.
  (род. 1930) — итальянский кинооператор.

Кайми () — эстонский топоним:
 Кайми — деревня в уезде Тартумаа.

См. также 
 Каимми, Доривал (1914 — 2008) — бразильский певец и автор песен.